Père Lathuille :
Chez le père Lathuille, peinture d'Édouard Manet
Bistrot des cinéastes, cinéma situé au 7, avenue de Clichy à Paris

Voir aussi